Robert George Massie (1815-1883) – politico australiano
Robert K. Massie (1929-2019) – saggista e storico statunitense